

Декейтер — місто, штат Алабама
 Декейтер — місто, штат Арканзас
 Декейтер — місто, штат Джорджія
 Декейтер — місто, штат Іллінойс
 Декейтер — місто, штат Індіана
 Декейтер — місто, штат Міссісіпі
 Декейтер — місто, штат Нью-Йорк
 Декейтер — місто, штат Теннессі
 Декейтер — місто, штат Техас
 Декейтер — місто, штат Вісконсин
 Декейтер — селище, штат Мічиган
 Декейтер — селище, штат Небраска
 Декейтер Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсільванія
 Декейтер Тауншип — селище в окрузі Міффлін, штат Пенсильванія